Гильдия межэтнической журналистики — межрегиональная общественная организация журналистов, освещающих межэтническую тематику. Возникла в 2003 году как клуб журналистов, обеспокоенных освещением межнациональной тематики в СМИ.

Деятельность 
Гильдия специализируется исключительно на работах в области межэтнических медиапроектов и социального проектирования. Журналисты Гильдии ведут широкую образовательную деятельность по подготовке молодых журналистов по межэтнической тематике в вузах, участвуют в продвижении идей Стратегии госнацполитики РФ.

 С 2006 года Гильдия осуществляет консультативное сопровождение производства контентной части цикловых радиопрограмм «Народы России» для ГРК «Радио России».

 С 2008 года Гильдия выпускает специализированное печатное издание об этнической жизни страны — газету «Национальный Акцент», которая распространяется как приложение к еженедельнику «Аргументы недели».

 Гильдия является автором идеи проведения ежегодного Всероссийского конкурса на лучшее освещение в СМИ темы межэтнического взаимодействия и этнокультурного развития народов «СМИротворец», который проводится с 2008 г.

 С 2010 года Гильдия регулярно проводит круглые столы, лекции и семинары-тренинги для журналистов по грамотному освещению межнациональной тематики в СМИ.

Структура 
Гильдия объединяет журналистов из 45 регионов, региональные отделения существуют в 8 федеральных округах:
 Центральном ФО
 Южном ФО
 Северо-Западном ФО
 Дальневосточном ФО
 Сибирском ФО
 Уральском ФО
 Приволжском ФО
 Северо-Кавказском ФО
Члены Гильдии входят в комиссии Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, являются экспертами Комитета по делам национальностей Госдумы РФ.

Руководство 
Президент Гильдии — Маргарита Арвитовна Лянге.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гильдии межэтнической журналистики
 Этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику в Российской Федерации
 Журналистов научат освещать межэтнические отношения в «конструктивном» ключе

Общественные организации России
Организации по этническим вопросам
Организации по алфавиту
Журналистские организации
Организации, основанные в 2003 году